Hugin – program służący do wykonywania zdjęć panoramicznych
 Hugin i Munin – para kruków towarzyszących nordyckiemu bogu Odynowi.